Seladonia — род пчёл из подсемейства Halictinae семейства Halictidae, иногда рассматриваемый в статусе подрода в составе рода .

Распространение 
Почти всесветно (кроме Австралии), большинство видов в Палеарктике (более 50). В Афротропике встречается около 15 видов, в Америке — 8, в Ориентальной области — 9.

Описание 
Длина тела от 5 до 8 мм. Окраска, как правило, металлически-тускло-зелёная (у близкого рода Halictus тело чёрное). Брюшко может быть с густым светлым войлочным опушением. Эусоциальные пчёлы. Подрод Paraseladonia  является клептопаразитическим. Гнездятся в земле. Полилекты.

Систематика 
Около 100 видов в 6 подродах. Систематическое положение таксона дискутируется. Одни авторы рассматривают его в статусе самостоятельного рода (Песенко, 2006, 2007; Pauly, 2008), а другие помещают в качестве подрода в состав рода Halictus (Ebmer, 1987; Janjic & Packer, 2001).

 Seladonia
 Подрод Mucoreohalictus Pesenko, 2004; типовой вид Hylaeus mucoreus Eversmann, 1852
 Подрод Vestitohalictus Blüthgen, 1961; типовой вид Halictus vestitus sensu Blüthgen, 1961
 Подрод Paraseladonia  Pauly, 1997; типовой вид Halictus chalybeatus Friese, 1909 — Афротропика (1 вид)
 Подрод Placidohalictus Pesenko, 2004; типовой вид Halictus placidus Blüthgen, 1923
 Подрод Pachyceble Moure, 1940; типовой вид Pachyceble lanei Moure, 1940
 Подрод Seladonia Robertson, 1918; типовой вид Apis seladonia Fabricius, 1794
 Seladonia lucidipennis (Smith, 1853)
 Seladonia mongolica (Morawitz, 1880)
 Seladonia nikolskayae Pesenko, 2006
 Seladonia seladonia (Fabricius, 1794)
 Seladonia subaurata (Rossi, 1792)

Некоторые виды 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  — Приморский край, Россия
 
  — Приморский край, Россия

Примечания

Литература 
 Ebmer, A.W. (1987). Die europäischen Arten der Gatt ungen Halictus Latreille, 1804 und Lasioglossum Curtis, 1833 mit illustrierten Bestimmungstabellen (Insecta: Hymenoptera: Apoidea: Halictidae: Halictinae). 2. Die Untergatt ung Seladonia Robertson, 1918.— Senckenbergiana Biologica 68: 323—375.
 Janjic, J. & Packer, L. (2001). New descriptions of Halictus (Seladonia) from the New World (Hymenoptera: Halictidae).— Journal of Hymenoptera Research 10 (1): 55-75.
 Pauly, A. (2008). Catalogue of the sub-Saharan species of the genus Seladonia Robertson, 1918, with description of two new species (Hymenoptera: Apoidea: Halictidae). Zoologische Mededelingen, vol. 82 (36): 391—400.
 Pesenko, Yuri A. (2006). Contributions to the Halictid Fauna of the Eastern Palaearctic Region: Genus Seladonia Robertson (Hymenoptera: Halictidae, Halictinae). Esakia. 46: p.53-82.
 Sakagami S.F. & Ebmer, A.W. (1987). Taxonomic notes on Oriental halictine Bees of the genus Halictus (subg. Seladonia) (Hymenoptera Apoidea).— Linzer biologische Beitrage 19/2: 301—357.
 Ze-Qing Niu, Yan-Ru Wu & Da-Wei Huang. (2004). A taxonomic study on the subgenus Seladonia (Hymenoptera: Halictidae: Halictus) in China with a description of a new species.— Zoological Studies. 43 (4): 647—670.

Ссылки 
Галиктиды
Роды пчёл